Анатолий Николаевич Демидов (17 апреля 1812, Флоренция, Италия — 29 апреля 1870, Париж, Франция) — русский и французский меценат, действительный статский советник, дипломат, с 1840 г. князь Сан-Донато. Представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от его брака с Елизаветой Александровной Строгановой. Большую часть своей жизни прожил в Европе, лишь изредка приезжая в Россию.

Биография 

В молодости Анатолий Демидов служил в министерстве иностранных дел и состоял при русском посольстве сначала в Париже, затем в Риме и в Вене. Изъяснялся на многих европейских языках, при этом по-русски говорил плохо.

В 1840 году он женился на племяннице Наполеона I, сестре принца Наполеона, Матильде Бонапарт, но семейная жизнь почти с самого начала не заладилась. Существуют две версии избиения Демидовым Матильды. Согласно первой версии, он прилюдно на балу дал ей пощечину. Вторая версия гласит об избиении по дороге на бал. Матильда отправилась в Петербург за помощью к императору. Тот принял сторону Матильды, заставив Демидова платить Матильде 200 тысяч рублей в год. Развод между Матильдой де Монфор и Анатолием Демидовым состоялся в 1845 году. Впоследствии Матильда получила титул императорского высочества. Демидов болезненно воспринимал это и многократно пытался сблизиться с ней. Попытки были безуспешны.

Демидов отправился в путешествие по Италии и России. Унаследовав от отца, бывшего русским посланником во Флоренции, колоссальное богатство, чистый годовой доход с которого простирался до двух миллионов рублей в год, Анатолий Демидов основал во Флоренции шёлковую фабрику. Вместе с другими железными и медеплавильными заводами Демидову принадлежал и Нижне-Тагильский завод, в дачах которого найден был во время его владения особый минерал, названный в честь владельца завода, демидовитом. Унаследованное Демидовым от отца собрание замечательных произведений живописи, ваяния, бронзы и разных других редкостей было так велико, что для помещения его заложено было в 1833 году в Петербурге особое здание на Васильевском острове.

Финансировал разведку запасов каменного угля в Донецком бассейне.

Заинтересованный в развитии горного дела в отечестве, Анатолий Демидов в 1837 году снарядил на свой счёт учёную экспедицию для изучения южной России и Крыма. В этой экспедиции приняло участие 22 лица, в том числе несколько выдающихся учёных и художников, во главе со знаменитым профессором горной парижской школы Ле Пле. Результаты этой первой по времени научно обставленной экспедиции, уже тогда предвидевшей блестящее будущее русской горнозаводской промышленности, были опубликованы в 1840—1842 годах во Франции в великолепно изданном описании этого путешествия. В 1854 году вышла версия издания на русском языке под названием «Исследование каменноугольного Донецкого бассейна, произведенное в 1837 −1839 гг. по распоряжению А. Н. Демидова».

Описание собственно путешествия вышло также отдельно. Это сочинение появилось в переводе на русский язык в «Журнале министерства народного просвещения» (ч. LXXXII № 6) и затем в пересмотренном виде, вышло в 1854 году в Париже вторым изданием и переведено было на языки: итальянский (Тоrinо, 1841), польский (Warszawa, 1845), русский (Москва, 1853), английский (London, 1853, 2 г.), немецкий (Breslau, 1854) и испанский. Кроме того, в 1842 году на французском языке появилась работа главного горного инженера Ле Пле, выполненная при участии Миленбо, Лалана и Эйро, под названием: «Исследование каменноугольного Донецкого бассейна, произведённое в 1837—1839 гг. по распоряжению А. П. Демидова». Это сочинение Ле Пле и его сотрудников составляет часть общего труда Демидовской экспедиции, в которой принимал деятельное участие, как знаток горного дела, между прочим, и граф С. Г. Строганов, и при том весьма ценную, как по своему учёному достоинству, так и по тому значению, какое постепенно приобрёл в нашей промышленности каменный уголь. По желанию инициатора и организатора экспедиции книга Ле Пле была переведена на русский язык проф. Г. Е. Щуровским и издана в 1854 году в Москве, с атласом, геологическою картою и обширным приложением от переводчика, в коем изложены дальнейшие успехи каменноугольного дела в Донецком бассейне. Под псевдонимом Nil-Tag Демидов поместил о России ряд писем в «Journal des Debats» и издал их отдельной книгой: «».

При Анатолии Демидове стало напоминать загородную резиденцию монарха: кутежи шли без остановки, жилые помещения были украшены предметами искусства работы известных мастеров. Были выстроены теплицы и оранжереи, напоминавшие хрустальные дворцы. Содержался зверинец, в котором жили львы и тигры.

Был пожалован придворными званиями камер-юнкера (1829) и камергера (1855).
В 1840 году герцог Тосканский пожаловал Демидову титул князя Сан-Донато, который впоследствии был утвержден королём Италии. В ответ на это во время восстания во Флоренции Демидов купил пароход, на котором был спасён герцог. В России же титул князя не был подтвержден и вызвал раздражение у императора Николая I.

Умер бездетным в Париже от воспаления в груди 16 апреля 1870 года. Так как у него не было детей, титул князя «Сан-Донато» перешёл к его племяннику Павлу Демидову.

Благотворительность 
Анатолий Демидов, по примеру отца, был щедр на крупные пожертвования: сразу после достижения совершеннолетия он пожертвовал 500 000 рублей на устройство в Санкт-Петербурге дома для призрения трудящихся, который и носил имя жертвователя; вместе с братом Павлом Николаевичем пожертвовал капитал, на который в Санкт-Петербурге же устроена детская больница; при Академии Наук в Санкт-Петербурге учредил премию в 5 000 рублей за лучшее произведение на русском языке (Демидовская премия); в 1853 году выслал из Парижа 2 000 рублей на украшение церкви Демидовского лицея в Ярославле, пожертвовал в библиотеку лицея все свои издания и несколько других ценных французских книг, а также щедро покровительствовал учёным и художникам; между прочим, знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана была Kарлом Брюлловым по заказу Анатолия Демидова.

На строительство больницы в Москве было выделено 500 тысяч рублей.

На средства Демидовых была основана «Николаевская детская больница», на которую он пожертвовал вместе с братом Павлом Николаевичем 200 000 руб. Императором Николаем I был назначен попечителем больницы.

Генеалогия

Память 
 В честь А. Н. Демидова в 1856 году Минералогом Н. Норденшёльдом был назван новый уральский минерал — демидовит.
 В честь А. Н. Демидова названа железнодорожная станция Сан-Донато рядом с г. Нижний Тагил.

Примечания

Литература 
 
 
 Чумаков В. Ю. Демидовы. Пять поколений металлургов России. — М.: ЗАО «Бизнеском». — 2011. — 272 с. — (серия «Великие российские предприниматели», том 2) — ISBN 978-5-91663-088-6

Ссылки 

 http://ru.rodovid.org/wk/Запись:196032
 http://zmmu.msu.ru/g_and.htm
 Плеть для племянницы Наполеона: За что уральский заводчик Анатолий Демидов выпорол свою супругу Матильду Бонапарт // Родина, 2017.

Родившиеся во Флоренции
Анатолий Николаевич
Почётные члены Императорской Академии художеств
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники
Меценаты Российской империи
Дипломаты Российской империи
Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Похороненные на кладбище Пер-Лашез